Clinton Falls ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clinton Falls (Indiana), im Putnam County
 Clinton Falls (Minnesota), im Steele County